Weilbach (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Weilbach (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk